Vestmannaeyjar (miasto)
 Vestmannaeyjar (wyspy)